Гран-при Хассана II 2013 — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 7 по 14 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Пабло Андухар
 в парном разряде —  Дастин Браун и  Пол Хенли

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Станислас Вавринка (№ 17 в мире на тот момент). Швейцарец, в итоге, дошёл в соревновании до полуфинала, где уступил будущему чемпиону — испанцу Томми Робредо, восстанавливавшему в тот момент свои рейтинговые позиции после длительного пропуска соревнований протура из-за травмы. В финале Томми затем обыграл вторую ракетку посева: южноафриканца Кевина Андерсона.

Парный турнир не собрал статусных команд, а среди тех, кто приехал сильнее прочих оказался альянс Юлиан Ноул / Филип Полашек, три из четырёх матчей на этом призе выигравший на решающих тай-брейках. В решающем матче австриец и словак переиграли одного из чемпионов турнира 2012 года — немца Дастина Брауна. Два других действующих чемпиона проиграли уже на старте соревнования этого года: второй чемпион парного турнира-2012 Пол Хенли (в паре с Лукашем Длоуги) уступил как раз Брауну и другому немцу Кристоферу Касу, а Пабло Андухар уступил соотечественнику Пабло Карреньо Бусте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Робредо обыграл  Кевина Андерсона со счётом 7-6(6), 4-6, 6-3.
 Робредо выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андерсон уступает 2-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Юлиан Ноул /  Филип Полашек обыграли  Дастина Брауна /  Кристофера Каса со счётом 6-3, 6-2.
 Ноул выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Полашек выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2013 года
2013